Ізабель Куето була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марія Страндлунд.

Катарина Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі Забіне Гак з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Катарина Малеєва (переможниця)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)
  Ізабель Куето (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (півфінал)
  Радка Зрубакова (чвертьфінал)
  Сандра Вассерман (1-ше коло)
  Регіна Райхртова (2-ге коло)
  Мерседес Пас (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Volvo Open Draw 

1989
Одиночний розряд
1989 у шведському спорті